Liga I 2020/2021 (ze względów sponsorskich Casa Liga I) – była 15. edycją najwyższej klasy rozgrywkowej piłki nożnej w Rumunii pod tą nazwą, a 103. mistrzowskimi rozgrywkami w ogóle. 
Z powodu sytuacji wywołanej pandemią koronawirusa zostały wprowadzone zmiany do systemu rozgrywek.
16 drużyn w powiększonej lidze rozegrały od 21 sierpnia 2020 do 27 maja 2021 w dwóch rundach 40 kolejek meczów. 
Sezon zakończyły baraże o miejsce w przyszłym sezonie w Liga I oraz Lidze Konferencji Europy UEFA. 
CFR 1907 Cluj zdobył czwarty tytuł z rzędu, a siódmy w swojej historii.

Drużyny

Faza zasadnicza

Tabela

Wyniki

Faza finałowa

Grupa play-off

Grupa play-out

Baraż o Ligę Konferencji Europy 
Sepsi OSK wygrał 1:0 z Viitorul Konstanca finał baraży o miejsce w Lidze Konferencji Europy UEFA na sezon 2021/2022.

Drabinka

Półfinał

Finał

Baraż o Liga I 
Voluntari wygrała 6-1 dwumecz z Dunărea Călărași czwartą drużyną Liga II o miejsce w Liga I.

Trzecia drużyna Liga II Mioveni wygrała 2-1 dwumecz z Hermannstadt o miejsce w Liga I.

Najlepsi strzelcy 

Źródło:

Stadiony

Przypisy

Uwagi

Bibliografia 
 
 
 Liga I 2020/2021 - rsssf
 Liga I 2020/2021 - kicker.de
 Liga1 sezonul 2020-2021 - labtof.ro
 Liga I 2020/2021 - frfotbal.ro

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona FRF 
 Oficjalna strona LPF 

2020 w piłce nożnej
2021 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Rumunii
2020 w Rumunii
2021 w Rumunii